Trine – videogioco a piattaforme
 Trine – merletti
 Trine – diminutivo di Katrine, nome proprio femminile corrispondente all'italiano Caterina